Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2011 (offiziell World Women's Curling Championship 2011) findet vom 18. bis 27. März in Esbjerg, Dänemark statt.

Austragungsort der Weltmeisterschaft ist die Heimstätte des EfB Ishockey, die Granly Hockey Arena in Esbjerg, welche 4.195 Plätze, davon 800 Sitzplätze besitzt.

Qualifikation 
  (Ausrichtende Nation)
  (Titelverteidiger)
  (Bester Teilnehmer aus der amerikanischen Region bei der Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2010)
 
 Top sechs Teams der Curling-Europameisterschaft 2010
  (Europameister)
  (Vize-Europameister)
  (dritter Platz)
 
 
  (besiegte  im World Challenge)
 Top zwei Teams der Curling-Pazifik-Meisterschaft 2010
  (Sieger)
  (Vize)

Teilnehmerinnen

Spielplan / Ergebnisse

Zeichenerklärung 
 : Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.
 X: Ein X in der Tabelle weist auf nicht gespieltes End hin.

Round Robin

Draw 1 
Freitag, 18. März, 19:30

Draw 2 
Samstag, 19. März, 09:00

Draw 3 
Samstag, 19. März, 14:00

Draw 4 
Sonntag, 20. März, 14:00

Draw 5 
Sonntag, 20. März, 19:00

Draw 6 
Montag, 21. März, 09:00

Draw 7 
Montag, 21. März, 14:00

Draw 8 
Montag, 21. März, 19:00

Draw 9 
Dienstag, 22. März, 09:00

Draw 10 
Dienstag, 22. März, 14:00

Draw 11 
Dienstag, 22. März, 19:00

Draw 12 
Mittwoch, 23. März, 09:00

Draw 13 
Mittwoch, 23. März, 14:00

Draw 14 
Mittwoch, 23. März, 19:00

Draw 15 
Donnerstag, 24. März, 09:00

Draw 16 
Donnerstag, 24. März, 14:00

Draw 17 
Donnerstag, 24. März, 19:00

Ergebnis der Round Robin 

Tiebreaker:
Freitag, 25. März, 14:00

Playoffs 

Erster gegen Zweiter:
Freitag, 25. März, 19:00

Dritter gegen Vierter:
Samstag, 26. März, 10:00

Halbfinale:
Samstag, 26. März, 15:00

Spiel um Platz 3:
Sonntag, 27. März, 10:00

Finale:
Sonntag, 27. März, 15:00

Endstand

Siehe auch 
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2011

Weblinks 
 Ergebnisse der WM 2011 (englisch)

Damen
Weltmeisterschaft Damen
Sportveranstaltung in Esbjerg Kommune
Curling-Wettbewerb der Damen
Curling (Königreich Dänemark)